

Patronyme 

 Frédéric Bouyer (1822-1882), officier de marine et médecin français ;
 Mitch Bouyer (1837-1876), interprète et guide pendant la conquête de l'Ouest américain ;
 Violette Bouyer-Karr (1875-1975), écrivaine et journaliste française;
 Jean Bouyer (1891-1926), as de l'aviation français ;
 Paul Bouyer (1907-1999), ingénieur acousticien et industriel ;
 Louis Bouyer (1913-2014), prêtre et théologien catholique français ;
 Marcel Bouyer (1920-2000), personnalité politique française ;
 Christian Bouyer (1941-), historien français ;
 Max Bouyer (1954-1994), président du Football Club de Nantes ;
 Philippe Bouyer (1969-), physicien français ;
 Frédérick Bouyer (1972-), joueur français de rink hockey ;
 Franck Bouyer (1974-), coureur cycliste français ;
 Patricia Bouyer-Decitre (1976-), chercheuse en informatique française.